Alessio puede referirse a:
 Alessio Baldovinetti, pintor italiano.
 Alessio Di Basco, ciclista italiano.
 Alessio Boni, actor italiano.
 Alessio Cerci, futbolista italiano.
 Alessio Deledda, piloto de automovilismo italiano.
 Alessio Garavello, cantante italiano.
 Carlo Luciano Alessio, micólogo italiano.
 Alessio di Mauro, tenista italiano.
 Alessio Romagnoli, futbolista italiano.
 Alessio Sakara, luchador de artes marciales italiano.
 Alessio Tacchinardi, futbolista italiano.
 Alessio (equipo ciclista)